

Géographie 
 Fernie est une ville canadienne.

Patronyme 

 William Fernie (1928-2011), footballeur et entraîneur britannique.
 Lynne Fernie (née en 1946), réalisatrice canadienne.